Santa Croce (ital.) steht für:

 Heiliges Kreuz, ein Mysterium des Christentums

Orte:
 Santa Croce (Sestiere di Venezia), Stadtteil von Venedig
 Santa Croce sull’Arno, Gemeinde in der Toskana
 Santa Croce Camerina, eine Gemeinde im Freien Gemeindekonsortium Ragusa in der Region Sizilien in Italien
 Santa Croce di Magliano, eine italienische Gemeinde in der Provinz Campobasso in der Region Molise.
 Santa Croce del Sannio, eine Gemeinde in Italien in der Provinz Benevento in der Region Kampanien
 Santa Croce (Triest), ein Stadtviertel in Triest (slowenisch: Križ)

Gebäude:

 zahlreiche Kirchen, siehe Heilig-Kreuz-Kirche

 Basilica di Santa Croce in Florenz

 Pontificia Università della Santa Croce, Universität in Rom

Siehe auch:
 Santacroce